Лурія — єврейське прізвище, варіант прізвища Лур'є.
 Шломо Лурія (1510–1573) — ашкеназійський рабин, талмудист.
 Олександр Лурія (1902–1977) — радянський психолог, засновник нейропсихології.
 Сальвадор Лурія (1912–1991) — американський мікробіолог італійського походження, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини.

Єврейські прізвища